Роберт Ефимович Ландарский — современный белорусский художник-живописец. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2003).

Образование 
Р. Е. Ландарский родился 1 апреля 1936 г. в Гомеле. Его отец возглавлял пригородный колхоз. Летом, во время каникул, будущий художник с увлечением работал в поле. Поэтому темы сельской жизни и природы не случайны в творчестве художника.

В 1958 г. окончил Гомельский пединститут. С 1961 г. по 1966 г. учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Репина в Ленинграде.

С 1979 г. — член Белорусского союза художников, на протяжении многих лет возглавлял Гомельскую областную организацию Союза художников.

Творчество 
Превосходно удаётся художнику и изображение людей. Все его персонажи имеют характер и яркую индивидуальность. Все они рассказывают свои истории. Это «Летэ моего детства» с белокурым мальчишкой и жеребёнком, «Тёплый вечер», где молодая женщина нежно прижимает к груди дитя, «Майский дэждик» с девочкой. радостно распахнувшей окна, и другие трогательные образы. Особое место занимают картины о воине. Среди них — «Июнь 41». Не оставит равнодушным сгорбленная в горе бабушка на фоне молодой пары с грудным ребёнком. Чуть поодаль стоит ружьё. Молодой отец собирается в бой. Когда началась война, Роберту было 5 лет. В его памяти эти трагические события остались навсегда, что отразилось в его творчестве.

Роберт Ландарский и Дмитрий Олейник (1929—2003), Николай Казакевич (1934 года рождения) создали филиал гомельской художественной школы под названием «Гомельский импрессионизм». Веселая атмосфера, яркие яркие цвета и отсутствие черноты. Роберт Ландарский помнит реакцию коллег на республиканских выставках: «… Все посещали наш выставочный павильон на Республиканских выставках, чтобы познакомится с нашими новаторскими работами. Они отличались от остальных работ представленных на выставках. Художник Дмитрий Полянков сравнил работы большинства художников с „коричневыми дверцами печи“. Но наши работы были яркими».В начале было много критики со стороны старших коллег, но довольно скоро наша манера завоевала аудиторию и последователей.

Награды 
В 1979 году он получил звание Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.

В 2003 году Роберт Ландарский был удостоен звания Заслуженный деятель искусств Белоруссии.

За плодотворную деятельность Роберт Ландарский награжден медалью Белорусского союза художников «За заслугі ў выяўленчым мастацтве», почетными грамотами Верховного Совета БССР, Министерства культуры БССР, Министерства просвещения БССР, ОО «Белорусский союз художников».

Коллекции 
Работы Ландарского находятся в публичных собраниях:

 Национальный художественный музей, Минск.
 Фонды Белорусского союза художников.
 Музей изобразительных искусств, Минск.
 Третьяковская галерея, Москва.
 Музей современного искусства, Франкфурт.
 Музей Нью-Брансуик, США.
 Музей современного искусства, Могилёв.
 Музей современного искусства, Вена.

Роберт Ефимович активный участник международных, зарубежных, всесоюзных, республиканских, областных, передвижных и персональных выставок, Декады белорусского искусства в Москве, групповой выставки в Государственной Думе России .

Неоднократный участник и организатор Международных и славянских пленеров живописи. По инициативе Ландарского была проведена объединенная передвижная выставка трех городов: Брянск-Чернигов-Гомель и передвижная выставка художников ГОО ОО БСХ по районным городам области.

Работы Роберта Ландарского находятся в частных коллекциях:

Франция, Япония, США, Германия, Австрия, Италия, Япония, Польша и Эстония.

Библиография 
 1. Каталог акварельной выставки (май — июнь) / [Предисловие Р. Ландарского]. — Гомель: Фульфилл, 1973. — 13 с.
 2. Каталог выставки [«СССР — наша Родина»]: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство / [автор вступительной статьи Р. Ландарский]. — Гомель: [б. и.], 1972. — 21 с.
 3. Исповедь в цветах / авт. Текст О. В. Ананьев; Составитель: О. В. Ананьев, И. В. Андросюк, Л. М. Зуева, С. Л. Курашова. — Гомель: Издательство Вечерний Гомель-Медиа, 2013. — 256 с. — (Любимый Гомель). — [Ландарский РС128-133. ]
 4. Ландарский Роберт Яфимавич // Белорусская энциклопедия 18 т. T.9. — Минск., 1999. — с. 118.
 5. История белорусских мастеров: 6 томов. Том 6 —Мн., 1994. — [Ландарский Р. с. 63-64, 219, 224—225. ]
 6. Ландарский Роберт // Память: гист .- дакум. Хроника Гомельская. На 2 кн. Кн.2. -I.- Mn., 1999. -P.429-430.
 7. Наш вернисаж [Р. Ландарский] // Метаморфозы. — 2013. — № 1. — Цв. между р. 60-61.
 8. Чернобаева, Э. Мопассан и Роберт Паттинсон — кто есть кто? : [в том числе сообщаем о выставке Роберта Ландарского «Природа имеет душевное состояние» / Елена Чернобаева // Советский район. — 2012. — № 15 (11 апреля). — п. 9.
 9. Ананьев, О. Когда картина похожа на песню: [о выставке Роберта Ландарского «Песня о любви для Родины» во Дворце Румянцевых и Паскевичей / Олег Ананьев // Гомельские ведомости. — 2011. — № 43 (16 апреля). — п. 8.
 10. Крепак, Б. Звонки поддонов сардачной темы: [А. Б. Пейзаж с живописцем Робертом Ландарским, Гомель] / Барыс Крапак // Культура. — 2011 г. — 9-15 кд. (№ 15). — С. 11
 11. Ландарский, Р. Невыразимый, синий, нежный: беседа с заслуженным деятелем искусств Беларуси Робертом Ландарским / Robert Landarsky; Ирина Чернобай // Гомельская Прада. — 2011. — № 72 (14 мая). — п. 4.
 12. Роберт Ландарский: «Художник не должен быть голодным» / Роберт Ландарский // — 2011. — № 17 (27 апреля). — п. 8-9.
 13. Олина, Л. Роберт Ландарский, Николай Казакевич: о хорошем и не очень хорошем / Л. Олин // Гомельские ведомости. — 2009. — 45 (18 апреля). — п. 8.
 14. Шныпарков А. В картинах певцов Беларуси: [к 70-летию заслуженного деятеля искусств, председателя Гомеля. регион орг. CX RB RE Ландарский] // Гомельская газета. — 2006 г. — 1 апреля
 15. Шныпарков А. Зорной Палитра, Ландарскага / А. Шныпарков // Гомельская Прада.— 2006. — 4 цвета.
 16. Граматчикова, Л. Зима не скоро: художнику Роберту Ландарскому 65 лет / Л. Граматчикова // Гомельские ведомости. —2001—10 апреля
 17. Клыга А. Куда идет полесская мадонна: Художник Р. Ландарский // Гомель-Прада. — 2001. — 10 крас.
 18. Ландарский, Р. Пра час и правило: интерьеры с китом / Р. Ландарский; Н. Старчанка // Гомельская газета. —2001—10 апреля

Примечания 

Выпускники Белорусской академии искусств
Персоналии:Гомель
Википедия:Биографии современников
Художники-импрессионисты
Художники-пейзажисты Белоруссии
Художники Белоруссии
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь